Анаи́с Беско́н (; род. 15 мая 1987 года, Оне-сюр-Одон, Нижняя Нормандия) — французская биатлонистка, олимпийская чемпионка в смешанной эстафете (2018), двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр 2018 года в гонке преследования и эстафете, чемпионка мира 2016 года в смешанной эстафете и шестикратная вице-чемпионка мира. Одна из ведущих французских биатлонисток с начала 2010-х годов.

Спортивная карьера 
Анаис впервые стала заниматься биатлоном в 2003 году, через год француженка дебютирует на юниорском кубке Европы, а в 2005-м году она впервые превлекается тренерским составом сборной для участия в эстафетной гонке на официальном соревновании IBU.

Юниорская карьера продолжается до 2008 года. За это время Бескон вполне неплохо проявляет себя на соревнованиях подобного рода, завоевав две личные медали чемпионатов мира и регулярно привлекаясь в эстафетную команду, в составе которой она трижды поднимается на подиум на чемпионатах мира и выигрывает золотую медаль первенства для 19-летних 2005 года.

В 2007 году состоялся дебют француженки во взрослом кубке мира, однако первые опыты ограничились лишь несколькими стартами и регулярно привлекаться в национальную команду она стала только в сезоне 2009/2010. В первый более-менее полный сезон на подобном уровне Анаис удаётся несколько раз финишировать в очковой зоне. Постепенно прогрессируя, Бескон в следующем сезоне единожды отмечается в Top10 на финише и завершает Кубок мира на 25-й позиции в общем зачёте.

С сезона-2009/2010 начинаются и первые опыты тренерского штаба с использованием Анаис в эстафетных командах в кубке и на чемпионатах мира. Бескон не всегда беспроблемно справляется со стрельбой, но другие члены команды большей частью компенсируют все неудачи уроженки Оне-сюр-Одона. Франция множество раз попадает на подиум кубка и чемпионата мира, а также выигрывает два старта.

На зимних Олимпийских играх 2018 года Анаис в гонке преследования сумела забраться на третье место и завоевать первую для себя бронзовую медаль игр.

Сводная статистика

Юниорские и молодёжные достижения

Участие в Олимпийских играх

Участие в чемпионатах мира

Результаты Кубка мира 

{| class="wikitable" style="font-size:90%" width="58%"
|- align="center"
|width="8%"| Год
|width="12%"| Общий зачёт
|width="12%"| Спринт
|width="12%"| Гонка преследования
|width="12%"| Индивидуальная гонка
|width="12%"| Масс-старт
|- align="center"
| 2009/2010 || 55 || 54 || 45 || 61 || —
|- align="center"
| 2010/2011 || 25 || 20 || 27 || 31 || 31
|- align="center"
| 2011/2012 || 30 || 30 || 29 || 39 || 39
|- align="center"
| 2012/2013 || 17 || 19 || 18 || 50 || 11
|- align="center"
| 2013/2014 || 21 || 14 || 27 || 44 || 18
|- align="center"
| 2014/2015 || 12 || 19 || 14 || 16 || 7
|- align="center"
| 2015/2016 || 9 || 8 || 15 || 5 || 6|- align="center"
| 2016/2017 || 14 || 11 || 17 || 18 || 23
|- align="center"
| 2017/2018 || 7 || 9 || 6 || 11 || 14
|- align="center"
| 2018/2019 || 22 || 22 || 20 || 32 || 20
|- align="center"
| 2019/2020 || 15 || 18 || 17 || 20 || 5|- align="center"
| 2020/2021 || 18 || 24 || 22 || 12 || 21
|- align="center"
| 2021/2022 || 14 || 8 || 6' || 48 || 26
|}

 Победы на этапах Кубка мира 

Личные (по состоянию на 26 марта 2022)Эстафеты (по состоянию на 26 марта 2022)''

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт
 Профиль на сайте IBU 
 Сайт болельщиков 

Биатлонисты Франции
Лыжники Франции
Олимпийские чемпионы по биатлону
Олимпийские чемпионы от Франции
Чемпионы зимних Олимпийских игр 2018 года
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 2018 года
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2014 года
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2018 года
Чемпионы мира по биатлону
Чемпионы Всемирных военных игр